Unter dem Begriff One Take (oder auch One-Taker) versteht man im Hip-Hop- und Rap-Jargon ein Musikstück, welches aus einer einzigen Strophe besteht, welche ohne Unterbrechung wiedergegeben wird und somit auch keine Features oder Refrains beinhaltet. Zudem ist im ein One-Take ein Track, bei dem die erste Aufnahme genommen wird, welche man für jenes Lied aufnimmt, da normalerweise der Text mehrmals geprobt und aufgenommen wird um sich nicht zu versprechen.

Häufige Verwendung von One Takes 
One Takes werden häufig in s.g. Rap-Battlen genutzt, wodurch man seinen Gegner durch wenige Zeilen an Text besiegen kann.

Als konkretes Beispiel ist es in diesem Falle die Reimlige Battle Arena (kurz: RBA).

Einzelnachweise 

Hip-Hop